Мото Гран-при Малайзии было 17-й (предпоследней) гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2008 года. Это соревнование прошло с 17 по 19 октября 2008 года на международном автодроме Сепанг.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Результаты к классе 125cc

Ссылки

Малайзия